Anaïs Chevalier-Bouchet (ur. 12 lutego 1993 w Saint-Martin-d’Hères) – francuska biathlonistka, trzykrotna medalistka olimpijska oraz wielokrotna medalistka mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2010 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Torsby. Zajęła tam 32. miejsce w biegu indywidualnym i ósme w sztafecie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Novym Měscie zdobyła srebrne medale w sprincie i biegu pościgowym oraz brązowy w sztafecie. Zdobyła także srebrny medal w sprincie na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti w 2012 roku.

W Pucharze Świata zadebiutowała 6 grudnia 2013 roku w Hochfilzen, zajmując 27. miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła 16 grudnia 2016 roku w Novym Měscie, gdzie rywalizację w sprincie ukończyła na drugiej pozycji. Rozdzieliła tam Rosjankę Tatjanę Akimową i Susan Dunklee z USA. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2016/2017, kiedy zajęła siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Na mistrzostwach świata w Oslo w 2016 roku wspólnie z Justine Braisaz, Anaïs Bescond i Marie Dorin Habert zdobyła srebrny medal w sztafecie. Kolejne trzy medale wywalczyła podczas mistrzostw świata w Hochfilzen w 2017 roku. Najpierw razem z Dorin Habert, Quentinem Fillonem Mailletem i Martinem Fourcade'em zajęła drugie miejsce w sztafecie mieszanej. Następnie była trzecia w sprincie, w którym wyprzedziły ją tylko Czeszka Gabriela Koukalová i Niemka Laura Dahlmeier. Ponadto reprezentacja Francji w składzie: Anaïs Chevalier, Célia Aymonier, Justine Braisaz i Marie Dorin Habert zajęła trzecie miejsce w sztafecie kobiet. Podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku zdobyła brązowy medal w biegu pościgowym, plasując się za Norweżką Tiril Eckhoff i Austriaczką Lisą Hauser.

W 2014 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 44. miejsce w sprincie i 47. miejsce w biegu pościgowym. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pjongczangu wspólnie z Dorin Habert, Braisaz i Bescond zdobyła brązowy medal w sztafecie. Indywidualnie najwyższą pozycję zajęła w sprincie, który ukończyła na szesnastej pozycji.

Po sezonie 2022/2023 postanowiła zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie biathlonistki
Francuscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Ludzie urodzeni w Saint-Martin-d’Hères
Urodzeni w 1993